{{Taxobox
  | jméno = Pásovci
  | obrázek = Cingulata2.jpg
  | popisek = Glyptodon a pásovec devítipásý (Dasypus novemcinctus)
  | velikost obrázku = 258px
  | říše = živočichové (Animalia)
  | kmen = strunatci (Chordata)
  | podkmen = obratlovci (Vertebrata)
  | třída = savci (Mammalia)
  | nadřád = chudozubí (Xenarthra)
  | řád = pásovci (Cingulata)
  | řád popsal = Illiger, 1811
  | druhotné dělení = Čeledi
  | podřazené taxony =
 †Pampatheriidae
 †Glyptodontidae
 pásovcovití (Dasypodidae)
  | sesterska = Pilosa
}}
Pásovci (Cingulata) je řád placentálních savců ze skupiny chudozubých. Jejich tělo je kryto pancířem z kostěných desek. Vyvinuli se v Jižní Americe, po spojení Jižní a Severní Ameriky pronikli přes Panamskou šíji i na sever, kde dodnes přežil druh pásovec devítipásý (Dasypus novemcinctus'').

Do řádu patří dvě vymřelé čeledi a čeleď pásovcovití (Dasypodidae), která obsahuje 21 recentních druhů.

Externí odkazy 
 

Pásovci
Chudozubí